Il doppio del torneo di tennis Portoroz Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Danny Sapsford e Chris Wilkinson che hanno battuto in finale Sasa Hirszon e Udo Plamberger 6-0, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Danny Sapsford /  Chris Wilkinson (Campioni)
 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)

 Sasa Hirszon /  Udo Plamberger (finale)
 Eyal Erlich /  Justin Gimelstob (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Portoroz Challenger 1997